Roland Garros in 1972 bij de vrouwen werd voor de 65e keer gehouden. De Amerikaanse Billie Jean King won het toernooi door in de finale de Australische Evonne Goolagong met 6-3 en 6-3 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

  Evonne Goolagong (finale)
  Nancy Gunter (afgemeld)
  Billie Jean King (winnares)
  Rosie Casals (derde ronde)
  Françoise Dürr (halve finale)
  Virginia Wade (kwartfinale)
  Helga Masthoff (halve finale)
  Linda Tuero (derde ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag. 1)
  Toernooischema ITF

Roland Garros
Tennis in 1972